Der  Jammerbugt FC  ist ein dänischer Fußballverein in Pandrup. Der Verein spielte von 2008 bis 2013 unter dem Namen Blokhus FC.

Er wurde als Elitestudiengang für Jetsmark Idrætsforening gegründet. Der Club stieg im Juni 2011 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die 1. Division auf, verpasste jedoch als Tabellenletzter den Klassenerhalt und stieg somit direkt wieder ab. 2021 stieg der Klub erneut in die 1. Division auf.

Am Ende der Saison 2021/22 stieg Jammerbugt wieder in die zweite Division ab. Nachdem der Klub über einen längeren Zeitraum keine Spielergehälter mehr gezahlt hatte, meldete er am 17. August 2022 Insolvenz an. Eine Woche später, am 24. August 2022, wurde bekanntgegeben, dass alle Spiele der Saison 2022/23 mit 0:3 Toren gewertet werden. Jammerbugt steht somit als erster Absteiger fest und wurde für die Spielzeit 2023/24 in die fünftklassige Jyllandsserien zurückgestuft.

Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise

Dänischer Fußballverein
Jammerbugt Kommune
Gegründet 2008